Charlie Hall peut faire référence à :

 (1863–1921), joueur de baseball,
Charlie Hall (1899–1959), acteur,
 (1973- ), personnalité religieuse,
, joueur de football américain pour les Packers de Green Bay,
, joueur américain de football américain ayant joué pour les Browns de Cleveland,
 (1930-2014), homme politique américain.

Voir aussi